Улгий:

 Улгий — город в Монголии. 
 Улгий — международный аэропорт Монголии.